Рон может означать:

 
 

 РОН — акроним от регистр общего назначения.
 Рон — группа языков чадской семьи, распространённых в центральной Нигерии.
 Рон — подгруппа языков группы рон чадской семьи.
 Рон — язык подгруппы рон чадской семьи.
  — община в нидерландской общине Албрандсвард.
 Рон — страна в Средиземье.